

R
Funivia Beppu Rakutenchi (Okamoto MFG)
Linea Rifu (East Japan Railway Company)
Linea Rikuu-Sai (East Japan Railway Company)
Linea Rikuu-Tō (East Japan Railway Company)
Linea Rinkai Fukutoshin (Tokyo Waterfront Area Rapid Transit)
Linea Rinkai (Tokyo Waterfront Area Rapid Transit)
Linea Principale Rinkai (trasporto merci Keiyō Rinkai Railway)
Linea Principale Rinkai (trasporto merci Sendai Rinkai Railway)
Linea Rinkan Sun (Ferrovia elettrica Nankai)
Linea Rinkō (trasporto merci Taiheiyo Coal Services and Transportation)
Rokkō Cable Line (Rokkō Maya Railway)
Rokkō Liner (Kobe New Transit)
Linea principale Rumoi (Hokkaido Railway Company)
Linea Ryōmō (East Japan Railway Company)
Linea Ryūgasaki (Kantō Railway)

S

Linea Sagami (East Japan Railway Company)
Sagamihara Line (Keiō Electric Railway)
Linea Sagano (West Japan Railway Company)
Ferrovia panoramica Sagano (Sagano Scenic Railway)
Linea Saikyō (East Japan Railway Company)
Sai-no-Kuni Stadium Line (Saitama Railway)
Ferrovia Rapida di Saitama (Saitama Railway)
Linea Saito (Monorotaia di Osaka)
Linea Kashii (nome comune Kyushu Railway Company)
Linea Sakai (West Japan Railway Company)
Linea Sakaisuji (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Funivia Sakamoto (nome comune Hieizan Railway)
Linea Sakura-dōri (nome comune Ufficio dei trasporti Città di Nagoya)
Linea Sakurai (West Japan Railway Company)
Linea Sakurajima (West Japan Railway Company)
Linea di diramazione Sakuramachi (Nagasaki Electric Tramway)
Linea Sambashi (Tosaden Kōtsū)
Linea Shintetsu Sanda (Ferrovie Shintetsu)
Linea Narita Line (nome comune East Japan Railway Company)
Linea Sangi (Ferrovie Sangi)
Linea Sangū (Central Japan Railway Company)
Linea principale San'in (West Japan Railway Company)
Linea Sankō (West Japan Railway Company)
Linea Tōbu Sano (Ferrovie Tōbu)
Linea principale San'yō (West Japan Railway Company, Kyushu Railway Company)
Sanyō Shinkansen (West Japan Railway Company)
Linea Sasaguri (Kyushu Railway Company)
Linea Sasebo (Kyushu Railway Company)
Liinea Sasshō (Hokkaido Railway Company)
Linea principale Hakodate (nome comune Hokkaido Railway Company)
Linea Seibu Sayama (Ferrovie Seibu)
Linea Kanazawa Seaside (Yokohama New Transit)
Linea Seibu Chichibu (Ferrovie Seibu)
Linea Seibu Yūrakuchō (Ferrovie Seibu)
Linea Seibu Seibu-en (Ferrovie Seibu)
Linea Seikan Tunnel Tappi Shakō (Seikan Tunnel Museum)
Okayama Electric Tramway Seikibashi Line (Rete tranviaria di Okayama)
Linea Seishin-Yamate (Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea Seishin-Yamate (Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea Seishin-Yamate (la linea è divisa in 3 linee, la Linea Seishin, Linea Seishin-enshin e Linea Yamanote. Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea Sekishō (Hokkaido Railway Company)
Ferrovia Rapida Semboku (Semboku Rapid Railway Co., Ltd.)
Linea principale Senmō (Hokkaido Railway Company)
Linea Sendai Aeroporto (East Japan Railway Company. Sendai Airport Transit)
Linea Sendai Futō (trasporto merci Sendai Rinkai Railway)
Sendai Kūkō Line (Sendai Airport Transit)
Linea Sendai Nishikō (trasporto merci Sendai Rinkai Railway)
Linea Sennichimae (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Hankyū Senri (Ferrovie Hankyū)
Linea Senseki (East Japan Railway Company)
Linea principale San'in (West Japan Railway Company)
Linea Senzan Line (East Japan Railway Company)
Linea Tōkyū Setagaya (Tōkyū Kyuko Electric Railway)
Linea Meitetsu Seto (Ferrovie Nagoya)
Linea Seto-Ōhashi (West Japan Railway Company, Shikoku Railway Company)
Linea Kure (West Japan Railway Company)
Ferrovia Shibayama (Ferrovia Shibayama)
Linea Kotoden Shido (Takamatsu-Kotohira Electric Railroad)
Ferrovia Shigaraki Kōgen (Ferrovia Shigaraki Kōgen)
Linea Shigi (Ferrovie Kintetsu)
Linea Shima (Ferrovie Kintetsu)
Linea Shimabara Tetsudō (Ferrovie Shimabara)
Linea Yodo (Shikoku Railway Company)
Linea Shimminato (trasporto merci Japan Freight Railway Company)
Linea Man'yōsen Shinminatokō (Man’yōsen)
Linea Shinano (Shinano Railway)
Linea principale Shin'etsu (East Japan Railway Company)
Linea Seibu Shinjuku (Ferrovie Seibu)
Linea Shinjuku (Ufficio metropolitano del trasporto di Tokyo)
Linea Shinonoi (East Japan Railway Company)
Linea Nankai Kōya (nome comune Ferrovia elettrica Nankai)
Linea Shiomichō (trasporto merci Ferrovie Nagoya Rinkai)
Linea Shizuoka-Shimizu (Shizuoka Railway)
Monorotaia Shōnan (nome comune Monorotaia Shōnan)
Linea Shōnan-Shinjuku (East Japan Railway Company)
Linea Shōwamachi (trasporto merci Ferrovie Nagoya Rinkai)
Monorotaia Midorizaka (Skyrail Service)
Linea Sōbu Rapida (nome comune East Japan Railway Company)
Linea principale Sōbu (East Japan Railway Company)
Linea Nagareyama (Ferrovia elettrica Nagareyama)
Linea Sotobō (East Japan Railway Company)
Linea Sud (trasporto merci Akita Rinkai Railway)
Linea principale Sōya (Hokkaido Railway Company)
Linea Suigun (East Japan Railway Company)
Linea Suikū (East Japan Railway Company)
Linea Suizenji (Ufficio dei trasporti della città di Kumamoto)
Linea Sukumo (Ferrovie Tosa Kuroshio)
Linea Izu-Hakone Sunzu (Ferrovie Izuhakone)
Linea Suzuka (Ferrovie Kintetsu)

T

Linea Tadami (East Japan Railway Company)
Linea Taga (Ferrovie Ohmi)
Linea Tagawa (Heisei Chikuho Railway)
Taiheiyō Coal Services and Transportation Rinkō Line (Taiheiyō Coal Services and Transportation)
Linea Taisha (Ferrovie Elettriche Ichibata)
Linea Taita (Central Japan Railway Company)
Linea Takahama (Ferrovie Iyo)
Linea Takamori (Ferrovie Minamiaso)
Linea Keiō Takao (Keiō Corporation)
Takao Tozan Cable (nome comune Takao Tozan Electric Railway)
Linea Manyōsen Takaoka Kidō (Man'yo Line)
Linea JR Takarazuka (West Japan Railway Company)
Linea principale Hankyū Takarazuka (Ferrovie Hankyū)
Linea Takasaki (East Japan Railway Company)
Linea Nankai Takashinohama (Ferrovia elettrica Nankai)
Linea principale Takayama (Central Japan Railway Company, West Japan Railway Company)
Linea Meitetsu Takehana (Nagoya Railroad)
Linea Taketoyo (Central Japan Railway Company)
Linea Odakyū Tama (Ferrovie Odakyū)
Linea Tamanoi (nome comune Nagoya Railroad)
Monorotaia Tama Toshi (Monorotaia Tama Toshi)
Linea Seibu Tamagawa (Ferrovie Seibu)
Linea Tōkyū Tamagawa (Tōkyū Kyuko Electric Railway)
Linea Seibu Tamako (Ferrovie Seibu)
Linea Nankai Tanagawa (Ferrovia elettrica Nankai)
Linea Tanimachi (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Taniyama (Ufficio dei trasporti della città di Kagoshima)
Linea Tarumi (Linea Tarumi)
Linea Tasaki (Ufficio dei trasporti della città di Kumamoto)
Tateyama Cable Car (nome comune Tateyama Kurobe Kanko)
Linea Tateyama (Ferrovie Toyama Chiho)
Tateyama Tunnel Trolleybus (nome comune Tateyama Kurobe Kanko)
Linea Tatsuno (nome comune East Japan Railway Company)
Linea Kintetsu Tawaramoto (Ferrovie Kintetsu)
Linea Tazawako (East Japan Railway Company)
Linea Nishitetsu Tenjin-Ōmuta (Ferrovie Nishi-Nippon)
Linea Kintetsu Tenri (Ferrovie Kintetsu)
Ferrovia Tenryū Hamanako (Ferrovia Tenryū Hamanako)
Linea Kintetsu Toba (Ferrovie Kintetsu)
Linea Tōbu Kyūryō (Linimo)
Linea Tōchiku (trasporto merci Nagoya Rinkai Railway)
Linea Tōgane (East Japan Railway Company)
Linea Tōhō (metropolitana di Sapporo) (Ufficio dei trasporti della città di Sapporo)
Linea principale Tōhoku (East Japan Railway Company)
Tōhoku Shinkansen (East Japan Railway Company)
Linea Tōbu Tōjō (Ferrovie Tōbu)
Tōkadai Shin-kōtsū Peach Liner (Tokadai New Transit) Closed
Linea principale Tōkaidō (East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company, West Japan Railway Company)
Tōkaidō Shinkansen (Central Japan Railway Company)
Tōkō Line (trasporto merci Nagoya Rinkai Railway)
Linea Meitetsu Tokoname (Nagoya Railroad)
Linea Tokushima (Shikoku Railway Company)
Tōkyō Monorail Linea Haneda (Monorotaia di Tokyo)
Linea Waterfront Nuovo Transito Baia di Tokyo (Yurikamome)
Linea Tōkyū Tamagawa (Tōkyū Corporation)
Linea Seibu Toshima (Ferrovie Seibu)
Linea Tōsō (Ufficio dei trasporti della città di Kagoshima)
Linea Towada Hachimantai Shikisai (East Japan Railway Company)
Linea ferroviaria elettrica Towada Kankō (Linea ferroviaria elettrica Towada Kankō)
Linea Toyama City Tram (Comprende la rete tranviaria di Toyama. Toyama Chihō Railway)
Linea Toyama Light Rail (Toyama Light Rail)
Toyamakō Line (Toyama Light Rail)
Ferrovia Rapida Tōyō (Ferrovia Rapida Tōyō)
Linea Meitetsu Toyokawa (Nagoya Railroad)
Linea Tōkyū Tōyoko (Tōkyū Corporation)
Linea Meitetsu Toyota (Nagoya Railroad)
Linea Tōzai (metropolitana di Kobe) (Kobe Rapid Railway)
Linea Tōzai (metropolitana di Kyoto) (Ufficio municipale dei trasporti di Kyoto)
Linea Tōzai (metropolitana di Sapporo) (Ufficio dei trasporti della città di Sapporo)
Linea Tōzai (metropolitana di Sendai) (Ufficio dei trasporti della città di Sendai)
Linea Tōzai (metropolitana di Tokyo) (Tokyo Metro)
Linea JR Tozai (West Japan Railway Company)
Trolleybus Line (Tateyama Kurobe Kanko)
Linea Trunk (Ufficio dei trasporti della città di Kumamoto)
Linea Tsugaru-Kaikyō (East Japan Railway Company, Hokkaido Railway Company)
Linea Tsugaru (East Japan Railway Company)
Ferrovia di Tsugaru (Ferrovia di Tsugaru)
Tsukuba Express (Metropolitan Intercity Railway Company)
Linea Tsurumai (nome comune Ufficio dei trasporti Città di Nagoya)
Linea Tsurumi (East Japan Railway Company)
Linea Meitetsu Tsushima (Nagoya Railroad)
Linea Tsuyama (West Japan Railway Company)

U

Linea Ube (West Japan Railway Company)
Linea Uchibō (East Japan Railway Company)
Linea Uchiko (Shikoku Railway Company)
Linea Hankai Uemachi (Rete tranviaria di Osaka)
Monorotaia dello zoo di Ueno (Ufficio metropolitano del trasporto di Tokyo)
Linea principale Uetsu (East Japan Railway Company)
Linea Keihan Uji (Ferrovie Keihan)
Linea Hiroden Ujina (Rete tranviaria di Hiroshima)
Linea Ukishima (trasporto merci Ferrovia Kanagawa Rinkai)
Linea trasporto merci Umeda (nome comune West Japan Railway Company)
Linea Umi (nome comune Kyushu Railway Company)
Linea Umineko (East Japan Railway Company)
Linea Umi-no-Nakamichi (Kyushu Railway Company)
Linea Umi-Shibaura (nome comune East Japan Railway Company)
Linea Uno (West Japan Railway Company)
Linea Yokkaichi Asunarou Utsube (Ferrovie Kintetsu)
Linea Tōbu Utsunomiya (Ferrovie Tōbu)
Linea Utsunomiya (East Japan Railway Company)
Metropolitana leggera di Utsunomiya

W
Linea Wadamisaki (nome comune West Japan Railway Company)
Linea Wajima (nome comune Noto Railway)
Linea Wakamatsu (Kyushu Railway Company)
Ferrovia Wakasa (Ferrovia Wakasa)
Linea Wakayama (West Japan Railway Company)
Linea Wakayamakō (Ferrovia elettrica Nankai)
Ferrovia Watarase Keikoku (Ferrovia Watarase Keikoku)

Y

Linea Yahiko (East Japan Railway Company)
Funicolare Yakuri (nome comune Shikoku Cable)
Linea Yamada (East Japan Railway Company)
Linea Kintetsu Yamada (Ferrovie Kintetsu)
Linea principale Ōu (East Japan Railway Company)
Yamagata Shinkansen (East Japan Railway Company)
Linea Seibu Yamaguchi (Ferrovie Seibu)
Linea Yamaguchi (West Japan Railway Company)
Linea Yamanote (East Japan Railway Company)
Linea Seishin-Yamate (Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea Yamatoji (West Japan Railway Company)
Linea Yashiro (Nagano Electric Railway)
Linea Yasunoya (Toyama Chihō Railway)
Linea Yatsugatake Kōgen (East Japan Railway Company)
Linea Yodo (Shikoku Railway Company)
Linea Ohmi Yōkaichi (Ferrovie Ohmi)
Linea Hiroden Yokogawa (Rete tranviaria di Hiroshima)
Linea Yokogawara (Ferrovia Iyo)
Linea Yokohama (East Japan Railway Company)
Linea Yokosuka (East Japan Railway Company)
Linea Yonesaka (East Japan Railway Company)
Linea Yōrō (Ferrovia Yōrō)
Linea Yosan (Shikoku Railway Company)
Linea Kintetsu Yoshino (Ferrovie Kintetsu)
Linea Yoshinogawa Blue (Shikoku Railway Company)
Linea Yotsubashi (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Yufu Kōgen (Kyushu Railway Company)
Yui Rail (Monorotaia di Okinawa)
Linea Yamaman Yūkarigaoka (Yamaman)
Yumekamome (Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea JR Yumesaki (West Japan Railway Company)
Linea Yunokawa (Rete tranviaria di Hakodate)
Linea Yunomae (Ferrovia Kumagawa)
Linea Yunoyama (Ferrovie Kintetsu)
Linea Seibu Yūrakuchō (Ferrovie Seibu)
Linea Yūrakuchō (Tokyo Metro)
Nuova Linea Yūrakuchō (Tokyo Metro)
Yurikamome (Yurikamome)
Linea Yutorīto (Nagoya Guideway Bus)

Z
Linea Keikyū Zushi (Keikyu)

 Lista R
Trasporti in Giappone